Иероним Малецкий (, ; 1527 или 1526, Краков — 1583 или 1584, Элк) — польский лютеранский , , , духовный . Один из создателей польского литературного языка.

Биография 
Сын Яна Малецкого, богослова, переводчика, издателя, поэта. Обучался в Кёнигсбергском университете.

В 1546—1552 годах учительствовал в школе в Элке, где преподавали, в основном, на польском языке. Работал в типографии своего отца. Испытывая материальные трудности, обратился к герцогу Пруссии Альбрехту с просьбой назначить его переводчиком с польского и русинского языков.

Служил диаконом в Нидзице, с 1552 по 1567 год был священником в Пизанице близ Элка.
В 1552 году стал официальным переводчиком (Illustrissimi Principis Prussiae etc. interpres Polonicus) прусского герцога Альбрехта в Кёнигсберге. С этого времени жил при дворе, часто путешествуя с герцогом по всей Польше.

В середине 1555 года присутствовал на объединительном синоде польских кальвинистов и чешских братьев.

В 1558 году вновь начал работать учителем в Элке, сотрудничал со своим отцом в типографии. Напечатал Евангелический катехизис (pro edendis catechismis polonicis) в количестве 500 экземпляров.

В 1561 году опубликовал «Судавскую книгу» об обычаях, религии и повседневной жизни балтийского народа пруссов, составленную из писем, написанных примерно в 1545 году с использованием информации из книги Constitutiones Synodales, опубликованной в 1530 году

Перевёл на польский язык и опубликовал ряд лютеранских работ. В 1574 г. опубликовал свой перевод «Сборника проповедей» Лютера «Postylla domowa», написанный на прекрасном польском языке, который был высоко оценен и способствовал развитию литературного польского языка.

В 1603 году труды Иеронима Малецкого были включены в первый польский «Индекс запрещённых книг».

Примечания

Литература 
 Leichenpredigt Hieronymus Maletius, 1662
 Ernst Benecker: Geschichte des Königlichen Gymnasiums zu Lyck, Ełk 1887
 Paul Tschackert: Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preußen, tom 1 Lipsk: Hirzel 1890, s. 233.
 Karl Völker: Zur Reformationsgeschichte Polens, w: Zeitschrift für Kirchengeschichte, wyd. Otto Scheel i Leopold Zschernack, tom 39, wydanie II, Gotha: Verlag Friedrich Andreas Perthes 1921, s. 182
 Johannes Sembrzycki : Die Lycker Erzpriester Johannes und Hieronymus Maletius, w: Altpreußische Monatsschrift, tom 25, s. 629-51; tom 26, s. 668; tom 40, s.481
 H. Gollub: Die beiden Buchdrucker und Erzpriester Maletius, Königsberger Beiträge 1929, s.159
 Friedwald Moeller: Altpreußisches evangelisches Pfarrerbuch, Hamburg 1968
 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (wyd.): Polski Słownik Biograficzny, tom XIX, Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1974, s. 295.

Ссылки 
 Hieronim Malecki

Преподаватели Кёнигсбергского университета
Лютеранские теологи
История цензуры
духовные писатели